Tommy har flere betydninger:

 Navnet Tommy.
 "Tommy" eller nærmere Tommy Atkins anvendes som betegnelse for en menig britisk soldat (i lighed med dansk "Jens"). Det er også et navneeksempel i militære formularer.

 Musik
 Tommy (rockopera) – en rockopera af The Who.
 Tommy Boy – Thomas Helmigs 14. studiealbum.

 Film
 Tommy (film) – filmatiseringen af rockoperaen instrueret af Ken Russell.
 Tommy (film fra 1931)' – sovjetisk spillefilm fra 1931 af Jakov Protasanov
 Tommy Boy (film) – film fra 1995 instrueret af Peter Segal.
 Tommy (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 2010 instrueret af Sami Saif om Tommy Seebach

 Andet
 Tommy (tegneserie-kat) – Anders Ands kat

 Se også
 "Tommy gun" er den populære betegnelse for en Thompson maskinpistol.